Gliopsis herbanica är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl August Bolle, och fick sitt nu gällande namn av Stephan Rauschert. Gliopsis herbanica ingår i släktet Gliopsis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
herbanica